IRES – Imposta sul reddito delle società
 Istituto ricerche economiche e sociali – istituto italiano di ricerca
 Internal Ribosome Entry Site – particolari strutture che si possono ritrovare a livello della 5' UTR di alcuni mRNA